Пётр Синицын:
 Синицын, Пётр Акимович (?—1876) — российский адмирал, участник Кавказской войны.
 Синицын, Пётр Васильевич (?—1904) — русский антиквар и москвовед.
 Синицын, Пётр Иванович (1796—1848) — русский врач.